Публий Корнелий Анулин () — римский государственный деятель первой половины III века.

Биография 
Ануллин происходил из Иллибера (современная Гранада, Испания) в Бетике. Его отцом был консул 199 года Публий Корнелий Ануллин. В 216 году Ануллин занимал должность ординарного консула. Его коллегой был Публий Катий Сабин.

Известно, что он входил в состав жреческих коллегий салиев и авгуров.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. C 1323.

Авгуры